Mucoraceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Mucoraceae i ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Mucorales, klassen Zygomycetes, divisionen oksvampar och riket svampar.

Svamparna har endogent bildade sporer i sporangier och saknar konidiebildning.

Källor

Oksvampar
Mucoraceae